bł. Jordan z Pizy (ok. 1260–1311) − włoski dominikanin
 bł. Jordan z Saksonii (zm. 1237) − niemiecki dominikanin, drugi generał zakonu

Zobacz też:
 Święty Jordan